«Башнефть», АНО «Профессиональный шашечный клуб „Башнефть“» — профессиональный шашечный клуб, располагающийся в городе Уфе, Республика Башкортостан.

Неоднократный победитель Кубка Чемпионов среди клубов. С 2000 занимает 1 место в Европейском рейтинге клубов. «Башнефть», завоевав в 2004 Кубок Европейской Конфедерации, как среди мужчин, так и среди женщин, стал первым клубом, которому удалось это сделать.
Председатель и главный тренер клуба со дня основания Ю. В. Черток.

Местонахождение и почтовый адрес шашечного клуба: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 49.

Мужская команда клуба — обладатель Кубка Европейских чемпионов (2000-01), обладатель Кубка европейской конфедерации шашек (2000-01, 2004-07, 2010), серебряный (2003, 2008), бронзовый (2002) призёр, чемпион России (2000-01, 2006), серебро (1999, 2002, 2004-05, 2011). Женская команда — обладатель Кубка европейской конфедерации шашек (2002, 2004, 2010, 2011), серебряный (2001, 2003), бронзовый призёр (2006), чемпион России (2000-01, 2004-05), серебро (2002) среди клубов.

Основан в 1999 как клуб «Нефтяник» при НГДУ «Ишимбайнефть» (президент — Владимир Давыдов), с 2001 современное название и статус. В 2002 году профессиональный шашечный клуб «Нефтяник» (Ишимбай) переименован в «Башнефть» и переведен из Ишимбая в Уфу (президент — Ильгиз Файзуллович Мазитов). «Башнефть» в 2004 году в Таллинне в третий раз завоевала Кубок Европейской конфедерации, после чего кубок навечно оставлен на хранение в музее клуба.

В 2002 году выиграл все турниры: Кубок России, Кубок европейской конфедерации EDC и Кубок европейских чемпионов.

В 2004 году «Башнефть» — чемпион Европы среди клубов как среди мужчин, так и женщин. Мужской команде переходящий чемпионский кубок Европейской конфедерации шашек оставлен навечно.

В 2006 году мужская команда «Башнефти» — чемпион Европы среди клубов (Франция).

В 2007 году мужская команда «Башнефти» в четвёртый раз подряд победила на чемпионате Европы среди клубных команд.

Спортсмены 

За клуб выступали: Шварцман Александр (V клубный чемпионат России по международным шашкам и другие), Марк Подольский, Александр Балякин, Владимир Мильшин и др.

Воспитанники 
чемпионка России по блицу О. А. Беллер (2001), чемпион России среди молодежи В. В. Штумпф (1996), бронзовый призёр первенства Европы: Ф. М. Ишмуратов (1999, среди юниоров), победители первенства Европы: А. Р. Шайбаков (2004, среди миникадетов), О. В. Абдуллина (2002-04, среди девочек), А.Идрисова (2004, среди младших девочек), А. М. Аминова (2002, в группе «надежды»), Ю. Валеева, А. Сагитова, А. Урманов, И. Рыжов, С. Федин, Р. Аюпова, Д. Рысаев, Г. Абубакирова и др. Многие из них позднее стали выступать за клуб.

Титулы

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 полный список титулов
 Башнефть 
 http://news.sport-express.ru/2001-05-05/12698

Шашечные клубы Башкортостана
Спортивные клубы Ишимбая
Спортивные клубы Уфы
Спортивные клубы, основанные в 1999 году
Появились в 1999 году в России
1999 год в Башкортостане